Op 18 augustus 1996 werd de eerste editie van de Johan Cruijff Schaal gespeeld. De wedstrijd ging tussen landskampioen AFC Ajax en bekerwinnaar PSV. Het duel was de eerste officiële wedstrijd in de Amsterdam ArenA te Amsterdam. De wedstrijd eindigde in een 3 - 0 overwinning voor PSV na doelpunten van René Eijkelkamp en tweemaal Marc Degryse. De wedstrijd werd bezocht door 31.000 toeschouwers en stond onder leiding van scheidsrechter Jaap Uilenberg.

Wedstrijd

Wedstrijddetails

Supercup voetbal Nederland
Voetbal in 1996
AFC Ajax
PSV
Sportevenement in Amsterdam